Rachide ist der Nachname von:
 Alexandre Rachide, französischer Marathonläufer
 José Rachide (* 1971), mosambikanischer Fußballschiedsrichter